hace referencia a varios artículos:

Lugares en Japón
Provincia de Echizen, una antigua provincia de Japón.
Echizen (Fukui), una ciudad en la prefectura de Fukui.
Echizen (poblado de Fukui), un poblado en el distrito Nyū.
Castillo Echizen Ōno, un castillo japonés localizado en Ōno (Fukui).

Además
Ryōma Echizen, protagonista del manga y anime The Prince of Tennis.